Южно-Плетнево — село в Омутинском районе Тюменской области России. Является центром Южно-Плетневского сельского поселения. Численность населения —  человек.

Основано в 1828 году переселенцами из Курской и Калужской губерний. Первыми строителями были Плетнёв и Климов. По имени своего первого строителя и получило название Плетнево. С 1912 года Южно-Плетнево. В 1906 в селе была построена Троицкая Церковь.

Достопримечательности села 

 Троицкая Церковь, построенная в 1906 году крестьянами под руководством Дмитрия Куликова.
 Братская могила красноармейца Голубева и комиссара Попова.
 Мемориал Победы в Великой Отечественной Войне.
 Памятник Ленину.
 Старая кузница.

Внутреннее деление: село состоит из 6 улиц — Голубева, Совхозная, Молодежная, Строительная, Школьная, Набережная.

Село расположено на левом берегу реки Каш.

В 1989 году численность населения составляло 632 человека.

В 1869 году численность населения составляло 846 человек.

Село газифицировано. В 2016 и 2017 провели новый водопровод.

Пять улиц асфальтированы и одна в щебеночном исполнении.

Примечания 

Населённые пункты Омутинского района